Linné är en nedslagskrater på månens Mare Serenitatis västra sida. Linné har fått sitt namn efter den svenske botanikern Carl von Linné.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 7412 Linnaeus

Källor 
 

Kratrar på månen
Carl von Linné